Виборний — українське прізвище.

Відомі носії 
 Виборний Анатолій Борисович (. 1965) — депутат Державної Думи VI скликання від «Єдиної Росії» до якого у відеозверненні двоюрідний брат — Микола Кондрацький, підполковник Збройних сил України закликав не ганьбити сім'ю.
 Давід Виборний (. 1975) — чеський хокеїст, п'ятикратний чемпіон світу.

Примітки